

Cinema 
 Union City – film del 1980 diretto da Marcus Reichert

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Union City – città della Contea di Alameda, California
 Union City – città della Contea di Fulton, Georgia
 Union City – città della Contea di Randolph, Indiana
 Union City – villaggio della Contea di Branch, Michigan
 Union City – città della Contea di Hudson, New Jersey
 Union City – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Union City – città della Contea di Canadian, Oklahoma
 Union City – borough della Contea di Erie, Pennsylvania
 Union City – città della Contea di Obion, Tennessee